Andranik Hakobyan (1981) – pugile armeno
Ara Hakobyan (1980) – calciatore armeno
Aram Hakobyan (1979) – ex calciatore armeno
Felik's Hakobyan (1981) – ex calciatore armeno
Varowžan Hakobyan (1983) – scacchista armeno naturalizzato statunitense
Vaxtang Hakobyan (1975) – ex calciatore armeno
Vladimir Hakobyan (1971) – scacchista armeno